Achmat Salie (1955. július 22.–?) dél-afrikai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása fabútortervező.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Játékvezetői vizsgát követően lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Dél-afrikai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésére a Premier Soccer League játékvezetője. 1993-tól rendszeres partbírói szolgálatot végzett.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dél-afrikai labdarúgó-szövetség (SAFA) JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi partbírói tevékenységet 2000-ben a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésével befejezte.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1998-as labdarúgó-világbajnokságon, a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken a CAF zónában tevékenykedett. A tornán az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk, vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

Források 

Dél-afrikai labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek